Win Win steht für:

 Win Win (2011), US-amerikanischer Film von Thomas McCarthy aus dem Jahr 2011
 Win Win (2013), Schweizer Film von Claudio Tonetti aus dem Jahr 2013
 win win Film-, Fernseh- und Mediaproduktion GmbH

Win-win steht für:

 Win-win, Ziel einer Strategie, bei der beide Beteiligten einen für sie akzeptablen Nutzen erzielen

WINWIN steht für:

 WINWIN, Video Lottery Terminals der österreichischen Lotterien und der Casinos Austria